N40 peut désigner :
 Hypertrophie bénigne de la prostate d’après la classification internationale des maladies ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres